János vitéz Petőfi Sándor elbeszélő költeménye
 János vitéz Kacsóh Pongrác daljátéka
 János vitéz 1916-os magyar játékfilm. Rendező: Illés Jenő
 János vitéz 1939-es magyar játékfilm. Rendező: Gaál Béla
 János vitéz 1973-as rajzfilm. Rendező: Jankovics Marcell

Hasonló címmel: 
 János, a vitéz 1985-ös rockopera